

Architettura
 Casino dei Nobili – palazzetto di Pisa
 Palazzetto dei Nobili – palazzo storico dell'Aquila
 Palazzo de' Nobili – palazzo di Firenze
 Palazzo Nobili-Tarugi – palazzo nobiliare di Montepulciano
 Villa Nobili, precedentemente Castello Cimiez – villa di Nizza

Persone
 Andrea Nobili (1958) – ex attore pornografico e regista italiano
 Antonio de' Nobili (?–1562) – funzionario italiano
 Bruno Nobili (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Carlo De Nobili (1777-1831) – storico italiano
 Carlo De Nobili (1845-1908) – scrittore italiano
 Daniela Nobili (1952) – attrice teatrale e doppiatrice italiana
 Durante Nobili (1510? (notizie dal 1534)–dopo 1578) – pittore italiano
 Efrem Nobili (1910-1963) – imprenditore italiano
 Elena Nobili (1833-1900) – pittrice italiana
 Federico Nobili (1967) – scrittore, regista, e attore italiano
 Flaminio de' Nobili (1530-1590) – grecista italiano
 Francesco Boni De Nobili (...) – scrittore e araldista italiano
 Francesco Vitelleschi Nobili (1829-1906) – politico italiano
 Franco Nobili (1925-2008) – manager e imprenditore italiano
 Gino Custer De Nobili (1881-1969) – poeta italiano
 Giovanni (John) Nobili (1812-1856) – gesuita e missionario italiano
 Giovanni Battista De Nobili (1824-1886) – accademico, avvocato e politico italiano
 Guido Nobili (1850-1916) – scrittore italiano
 Ines Nobili (1967) – attrice italiana
 Leopoldo Nobili (1784-1835) – fisico italiano
 Lila De Nobili (1916-2002) – disegnatrice, pittrice e scenografa italiana
 Luciano Nobili (1933-2016) – calciatore italiano
 Luciano Nobili (1977) – politico italiano
 Mario Nobili (1971) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Massimo Nobili (1958) – politico italiano
 Natale Nobili (1935-2021) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Niccolò Nobili (1830-1900) – avvocato, imprenditore e politico italiano
 Nori de' Nobili, propr. Eleonora de' Nobili Augusti (1902-1968) – pittrice e poetessa italiana
 Orazio Nobili (XVI secolo–XVI secolo) – attore italiano
 Prospero De Nobili (1858-1945) – avvocato, politico e imprenditore italiano
 Raffaele De Nobili (1827-1884) – politico italiano 
 Renzo Nobili (1930-1995) – zoologo e protozoologo italiano
 Riccardo Nobili (1859-1939) – pittore e scrittore italiano
 Rino De Nobili Di Vezzano (1899-1947) – diplomatico e politico italiano.
 Roberto Nobili (1955-2000) – medico italiano
 Roberto de' Nobili (1541-1559) – cardinale italiano
 Roberto de Nobili (1577-1656) – gesuita e missionario italiano
 Salvatore Nobili Vitelleschi (1818-1875) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tito Oro Nobili (1882-1967) – politico italiano

Altro
 Nobili – cognome italiano
 Costa de' Nobili – comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia
 Collegio dei Nobili o di Santa Caterina – istituto scolastico pre-universitario di Parma
 Cratere Nobili – cratere lunare
 De Nobili di Montepulciano – famiglia nobile di Montepulciano
 Nobili Torino – società calcistica italiana, con sede a Torino